

Toponyme

Velden, amt de l'Arrondissement du Pays-de-Nuremberg en Bavière
 Velden, ville appartenant à cet amt
 Velden, amt de l'Arrondissement de Landshut en Bavière
 Velden, bourg appartenant à cet

Velden am Wörther See, ville du district de Villach-Land

Velden, village de la commune d'Arcen en Velden, dans la province du Limbourg

Patronyme 

 Joey van der Velden (1987-), acteur néerlandais
 Marly van der Velden (née en 1988), actrice néerlandaise ;
 Mieneke van der Velden (née en 1962), musicienne néerlandaise ;
 Nick van der Velden (né en 1981), footballeur néerlandais ;
 Petrus Van der Velden (1837-1913), peintre et graveur néerlandais et néo-zélandais.

Homonymie de localités